Quincerot, commune française de la Côte-d'Or ;
 Quincerot, commune française de l'Yonne.